Dhiffushi, parfois Diffushi, est un nom propre qui peut désigner :
 Dhiffushi, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives ;
 Dhiffushi, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Dhiffushi, une ancienne île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives, dorénavant partie de Diffushimaidhoo ;
 Dhiffushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.